Léopold Courouble (1861-1937), un écrivain belge d'expression française (la rue Léopold Courouble à Bruxelles est nommée d'après lui)
 Marie-Agnès Courouble (1930), une écrivaine franco-belge.
 Stéphanie Courouble-Share, historienne spécialiste du négationnisme.